Срібні Пруди — селище міського типу в Московській області.
 Міський округ Срібні Пруди — муніципальне утворення в Московській області.
 Срібні Пруди — залізнична станція в Московській області.
 Срібні Пруди — скасований населений пункт і дитячий табір на його території у Волгоградській області.